Витовтов — русская фамилия. Известные носители:

 
 Витовтов, Николай Михайлович (1895—?) — советский актёр.
 Витовтов, Павел Александрович (1797—1876) — российский инженер-генерал, генерал-адъютант; Георгиевский кавалер.